Démétrios Paléologue est le nom de plusieurs personnalités byzantines :

 Démétrios Paléologue, fils d'Andronic II
 Démétrios Paléologue, fils de Manuel II